Ово је списак државних секретара Сједињених Америчких Држава.

Списак америчких државних секретара 

Државни секретари САД